Drelów (plaats), plaats in Polen
 Drelów (gemeente), gemeente in Polen